Kompression kan syfta på:

Kompressionsförhållande – ett tal som användas för att förutsäga prestanda hos förbränningsmotorer
Kompressionstryck – ett mått på tätheten av ventilerna och kolvringarna
Kompressibilitet – en materials volymändring vid pålagt tryck
Datakompression – ett sätt som gör att färre informationsbärande enheter (oftast bitar) behöver användas
Kompressor (ljudteknik) – ett ljudbearbetningsverktyg för att ljudnivåmässigt trycka ihop en ljudsignal
 Komprimerade gaser – volymen av en gas vid konstant temperatur är omvänt proportionell mot gasens tryck